Potser us referiu a:

 Casca: closca

 Casca: pastís

O també:

 Casca: Nom d'una família plebea de la gens Servília.

Personatges destacats d'aquesta família van ser:
 Gai Servili Casca, tribú de la plebs el 212 aC
 Publi Servili Casca, tribú de la plebs el 44 aC.
 Gai Servili Casca, conspirador contra Juli Cèsar.

Referències 

Famílies de les gens